Martin Benedik je osebno ime več znanih Slovencev:

 Martin Benedik (1910 - 1999), zdravnik kirurg
 Martin Benedik (1950 -), klasični filolog, profesor latinščine ...